Атрофия кожи (,  — голодаю, худею, чахну) — необратимое изменение кожи, характеризующееся уменьшением её объёма, а также качественными изменениями её ткани, особенно эластических волокон.

Классификация 
Атрофия кожи бывает:
 физиологическая
 патологическая

Физиологическая атрофия 
Физиологическая атрофия развивается в результате возрастной инволюции организма — старческая атрофия кожи. При этом наблюдаются (преимущественно на открытых участках) истончение и потеря эластичности кожи, она становится сухой, легко собирается в складки, которые долго не расправляются, образуются морщины; кожа приобретает красноватый или перламутрово-белый цвет, сквозь неё просвечивает венозная сеть.

Патологическая атрофия 
Патологическая атрофия кожи возникает в результате нарушения метаболизма в коже и снижения активности цитоплазматических ферментов. Патологическая атрофия может быть первичной и вторичной, врождённой и приобретенной, диффузной и ограниченной.
 первичная атрофия
 Первичная атрофия кожи чаще отмечается у женщин. Развитию атрофии могут способствовать эндокринные сдвиги в организме (например, при беременности, ожирении и др.) и заболевания ЦНС. Атрофический процесс может быть диффузным, диссеминированным и ограниченным. При диффузном процессе поражаются обширные участки кожи, например, кожа верхних и нижних конечностей при атрофическом хроническом акродерматите. В случае диссеминированного процесса атрофические участки кожи размером до нескольких сантиметров разбросаны по неизмененной коже, при этом они могут западать или грыжеподобно выступать над окружающей здоровой кожей (анетодермия).
 вторичная атрофия
 Вторичная атрофия кожи развивается обычно на месте предшествующего поражения кожи при различных заболеваниях (лепре, туберкулёзе, сифилисе, красной волчанке, фавусе и др.).

Лечение 
В настоящее время лечение атрофии кожи не разработано.

Профилактика 
Предупреждение развития вторичной атрофии кожи заключается в лечении основного (предшествующего) заболевания.

См. также 
 Атрофия
 Спинальная мышечная атрофия

Примечания

Литература 
 Краткая медицинская энциклопедия, издательство «Советская энциклопедия», издание второе, 1989, Москва

Заболевания кожи и её придатков